LC poate fi:

 Sfânta Lucia, codul ISO 3166-1 al acestei țări
 .lc, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Sfânta Lucia
 Lecco, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT

Legături externe 
  „lc” la acronymfinder.com